Las Piedras kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Las Piedras, Durango, 
 Las Piedras, Tihuatlán, 
 Las Piedras, Tabasco, Huimanguillo, 
 Las Piedras, Las Choapas,

Uruguay 

 Las Piedras, Uruguay, ort, Canelones, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Uruguayförgreningar